Алманза има више значења:

 Алманза (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Алманза (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику